Irrenlohe steht für:
 Irrenlohe (Schwandorf), Ortsteil von Schwandorf
 Irrenlohe, Bahnhof auf dem Gebiet der Stadt Schwandorf, siehe Bahnhof Schwandorf#Bahnhof Irrenlohe
 Irrenlohe (Schwarzenfeld), Ortsteil des Marktes Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern